Паскино — название населённых пунктов в России:

 Паскино — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Паскино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Паскино —  деревня в Кимрском районе Тверской области.